Ermita de la Virgen de la Fuente o Ermita de la Virgen de las Fuentes puede referirse a:

Advocación 
 Nuestra Señora de la Fuente;
 Nuestra Señora de las Fuentes.

Ermitas

En España 
Virgen de la Fuente
 Ermita de de la Virgen de la Fuente, ermita católica en la localidad de Castellfort (Castellón).
 Ermita de de la Virgen de la Fuente, ermita católica en la localidad de Muel (Zaragoza).
 Ermita de de la Virgen de la Fuente, ermita católica en la localidad de Munera (Albacete).
Virgen de las Fuentes
 Ermita de de la Virgen de las Fuentes, ermita católica en la localidad de Amusco (Palencia).
 Ermita de  la Virgen de las Fuentes, ermita católica en la localidad de San Juan del Olmo (Ávila).
 Ermita de de la Virgen de las Fuentes, ermita católica en la localidad de Villalón de Campos (Valladolid).